Schweitzer József (1828–1914) római katolikus prépost-kanonok
 Schweitzer József (Pankota, 1887 – München, 1980) botanikus, aradi gimnáziumi tanár – (Lásd Réhon József, 2010. )
 Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, vallástörténész, egyetemi tanár